Арха́нгелка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Архангелка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Архангелка — деревня в Калачинском районе Омской области.

См. также 
 Архангел (село)
 Архангеловка